L64 est un sigle qui peut faire référence à :
 Alopécie androgénique, d'après la classification internationale des maladies ;
 Berliet L64, un camion du constructeur français Berliet ;
 HMS Wallace (L64), un leader de flottille de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres